Josiah Scott est un nom pouvant désigner:

 (1803-1879), homme politique et juge américain en Ohio
 (né en 1999), joueur américain de football américain

Voir aussi

Scott, Josiah